Setz ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens J. Setz (* 1982), österreichischer Schriftsteller und Übersetzer
 Friedrich Setz (1837–1907) österreichischer Beamter und Architekt 
 Wolfram Setz (* 1941), deutscher Historiker, Herausgeber, Übersetzer und Essayist

Setz ist der Name folgender Orte:
 Setz (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ortsteil von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Setz (Sankt Vith), Ortsteil der Großgemeinde Sankt Vith in der deutschsprachigen Gemeinschaft, Belgien

Siehe auch:
 SEZ
 Seez